Jámbor Nándor (1971) politikus
 Jámbor Nándor (1992) színész